HISD puede referirse:
 Distrito Escolar Independiente de Hale Center 
 Distrito Escolar Independiente de Hallettsville 
 Distrito Escolar Independiente de Hallsburg 
 Distrito Escolar Independiente de Hallsville 
 Distrito Escolar Independiente de Hamilton  
 Distrito Escolar Independiente de Hamlin 
 Distrito Escolar Independiente de Hamshire-Fannett 
 Distrito Escolar Independiente de Happy 
 Distrito Escolar Independiente de Hardin 
 Distrito Escolar Independiente de Hardin-Jefferson 
 Distrito Escolar Independiente de Harlandale 
 Distrito Escolar Independiente de Harleton 
 Distrito Escolar Independiente Consolidado de Harlingen
 Distrito Escolar Independiente de Harmony 
 Distrito Escolar Independiente de Harper 
 Distrito Escolar Independiente de Harrold 
 Distrito Escolar Independiente de Hart 
 Distrito Escolar Independiente de Hartley 
 Distrito Escolar Independiente de Harts Bluff 
 Distrito Escolar Independiente Consolidado de Haskell 
 Distrito Escolar Independiente de Hawkins 
 Distrito Escolar Independiente de Hawley 
 Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays
 Distrito Escolar Independiente de Hearne 
 Distrito Escolar Independiente de Hedley 
 Distrito Escolar Independiente de Hemphill 
 Distrito Escolar Independiente de Hempstead 
 Distrito Escolar Independiente de Henderson 
 Distrito Escolar Independiente de Henrietta 
 Distrito Escolar Independiente de Hereford 
 Distrito Escolar Independiente de Hermleigh 
 Distrito Escolar Independiente de Hico 
 Distrito Escolar Independiente de Hidalgo 
 Distrito Escolar Independiente de Higgins 
 Distrito Escolar Independiente de High Island 
 Distrito Escolar Independiente de Highland 
 Distrito Escolar Independiente de Highland Park (Condado de Dallas)
 Distrito Escolar Independiente de Highland Park (Condado de Potter)
 Distrito Escolar Independiente de Hillsboro 
 Distrito Escolar Independiente de Hitchcock 
 Distrito Escolar Independiente de Holland  
 Distrito Escolar Independiente de Holliday 
 Distrito Escolar Independiente de Hondo 
 Distrito Escolar Independiente de Honey Grove 
 Distrito Escolar Independiente de Hooks 
 Distrito Escolar Independiente de Houston
 Distrito Escolar Independiente de Howe
 Distrito Escolar Independiente de Hubbard (Condado de Bowie)
 Distrito Escolar Independiente de Hubbard (Condado de Hill)
 Distrito Escolar Independiente de Huckabay
 Distrito Escolar Independiente de Hudson
 Distrito Escolar Independiente de Huffman
 Distrito Escolar Independiente de Hughes Springs
 Distrito Escolar Independiente de Hull-Daisetta
 Distrito Escolar Independiente de Humble
 Distrito Escolar Independiente de Hunt
 Distrito Escolar Independiente de Huntington
 Distrito Escolar Independiente de Huntsville
 Huron Intermediate School District, en Bad Axe (Míchigan)
 Distrito Escolar Independiente de Hurst-Euless-Bedford (Condado de Tarrant (Texas))
 Distrito Escolar Independiente de Hutto